Тіто Кусі Юпанкі
 Тупак Юпанкі
 Льоке Юпанкі
 Капак Юпанкі
 Манко Юпанкі
 Пачакутек Юпанкі